Force K peut faire référence à :
 la Force K, 3 forces opérationnelles de la Royal Navy durant la Seconde Guerre mondiale ; 
 lopération Oiseau bleu durant la guerre d'Algérie.